Сильване́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Камарес. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12274.

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 125 км восточнее Тулузы, в 65 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 93 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 58 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 44 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 44 активных работали 40 человек (24 мужчины и 16 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 14 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 0 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывший  (XII век). Памятник истории с 1862 года, сейчас — культурный центр.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон